Doubs, dans tous ses emplois, se prononce  et peut désigner :

 Doubs, une rivière qui coule en Suisse et en France ;
 Doubs, un département français en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Doubs, une commune française du département homonyme.

Référence

Voir aussi 
 Verdun-sur-le-Doubs, commune française de Saône-et-Loire